Краснорядская улица — улица в историческом центре города Рязань. Располагается рядом с площадью Ленина. Начинается от пересечения с улицей Маяковского и заканчивается на пересечении с улицей Горького.

Этимология 
С момента своего основания Краснорядская являлась одним из главных центров торговли в Рязани. На этой улице торговали купцы со всего города лучшими товарами. В народе улицу называли «Красные ряды», то есть красивые ряды. Так название закрепилось и ни разу не менялось.

История 
Краснорядка образовалась в конце 18 века, после принятия в 1780 году императрицей Екатериной II регулярного плана застройки Рязани, когда город обрел европейский вид, и отходила улица от площади Новобазарной (Ленина). Краснорядская славилась на весь город, как купеческая и торговая улица. Развитие торговля способствовала отмена в 1782 году  открытия лавок в частных домах и строительство крупнейших  в Рязани каменных Торговых рядов, состоящих ранее из шести корпусов( до наших дней сохранилось два). Но к началу 20-го века Краснорядская утрачивает значение главной торговой улицы, Краснорядку заполняют мелкие купцы и торговцы из провинции. После революции многие купеческие особняки отдают под жилье и строят единственное здание на этой улицы не относящихся к 19 веку - "Детский мир" (тц Алфавит) в стиле сталинский ампир.

Примечательные здания и сооружения 
Дом №2. Здание сохранившихся Торговых (Хлебных) рядов. Деревянные ряды были построены в 1784 году по проекту архитектора Ивана Сулакадзеве. Но в 1794 году они сгорели и Сулакадзеве теперь строит торговые корпуса в стиле классицизм с некоторыми элементами русского зодчества. Торговые ряды восхищают своими стилизованными башенками и полу колоннами.

Дом № 25. Здание торгового центра «Алфавит». Построенное в 1950-х годах в стиле сталинский ампир, как здание «Детского мира».

Транспорт 

Общественный транспорт по улице не проходит. В непосредственной близости расположена остановка площадь Ленина.

До 2010 года по улице проходил ныне отменённый 14-й троллейбусный маршрут.

Примечания

Литература 
С. Н. Денисьев «Рязань : Путеводитель».

Улицы Рязани